Сно́п:
 Сноп — связка сельскохозяйственных растений (злаков, льна, бобовых), поясок для снопа обычно делается из тех же растений.
 Сноп — село в Добричской области Болгарии.
 Сноп — излучение в виде массы, множества лучей, искр и т. д., расходящихся из одного центра, пучком.
 «Сноп» — центральный фонтан в Монплезирском саду Петергофа.

См. также 
 Снопа